Saint-Pierre (Libramont-Chevigny), een deelgemeente van Libramont-Chevigny
 Saint-Pierre (Valle d'Aosta), een Italiaanse gemeente in de Valle d'Aosta
 Saint-Pierre (Seychellen), een eilandje van de Seychellen
 Saint Pierre, een chanson van Jacques Brel 
ook:
 Saint-Pierre en Miquelon, een eilandengroep
 Saint-Pierre (stad), een stad op de eilandengroep Saint-Pierre en Miquelon
 Saint-Pierre (eiland), een eiland van de eilandengroep Saint-Pierre en Miquelon
 Saint-Pierre-Port, hoofdstad van Guernsey
Saint-Pierre (Martinique), de administratieve hoofdstad van het Franse Caribische eiland Martinique;
 Saint Peter (Jersey), in het Frans Saint Pierre
 Saint Pierre (Mauritius), een dorp in Mauritius

 Saint-Pierre (Alpes-de-Haute-Provence),  Saint-Pierrois 
 Saint-Pierre (Cantal) 
 Saint-Pierre (Haute-Garonne) 
 Saint-Pierre (Jura) 
 Saint-Pierre (Marne),  Saint-Pierrots
 Saint-Pierre (Bas-Rhin) 
 Saint-Pierre (Martinique), Pierrotins
 Saint-Pierre (Réunion), Saint-Pierrois
 Saint-Pierre (stad)
 Saint-Pierre (eiland)
ook:
 Puy-Saint-Pierre, Hautes-Alpes
 Saint-Pierre met toevoeging (Frankrijk), bestaande gemeenten waarvan de naam met Saint-Pierre begint

voormalige gemeenten:
 Saint-Pierre, een wijk van Calais, vroeger de zelfstandig gemeente Saint-Pierre-lès-Calais
 Saint-Pierre-à-Gouy, Somme

andere doorverwijspagina's:  
 Saint-Pierre-d'Entremont
 Saint-Pierre-des-Ifs
 Saint-Pierre-du-Mont
 Saint-Pierre-le-Vieux

Zie ook 
 Petrus of Sint Pieter